Latający Holender – legenda o statku-widmo
 Latający Holender – poemat Antoniego Langego
 Latający Holender (Der fliegende Holländer) – musical filmowy z 1964 roku, reż. Joachim Herz
 Latający Holender (De vliegende Hollander) – film z 1995 roku, reż. Jos Stelling
 Latający Holender (The Flying Dutchman) – film z 2001 roku, reż. Robin P. Murray
 Latający Holender – fikcyjny żaglowiec, który pojawił się w filmach fabularnych z serii Piraci z Karaibów
 „Latający Holender” – piosenka szantowa
 Latający Holender (także: Holender tułacz) – opera Richarda Wagnera
 Latający Holender – jedna z byłych olimpijskich klas jachtów
 „Latający Holender” – program Telewizji Polskiej